Els 50 metres lliures femení es va celebrar entre el 8 i 9 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 09:30.
 Classificats

Semifinals 
Les semifinals es van disputar al 8 d'agost a les 18:28.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final 
La final es va disputar el 9 d'agost de les 18:05.

Referències 

50 m lliures femeni